Бојкен има више значења:
 Бојкен (Јужна Каролина)
 Бојкен (Џорџија)
 Бојкен (Алабама)